Danuza Bias Fortes Carneiro (Barbacena, 12 de fevereiro de 1962) é socióloga formada pela UFMG, nascida em Barbacena. Danuza foi sempre motivada pelo desejo de transformação social, acreditando sempre no potencial de nossas cidades, Em 1996 foi eleita a vereadora mais votada de Barbacena. Em 2002, Danuza foi candidata a vice-governadora. Entre 2003 e 2008 exerceu os cargos de diretora Administrativa e Presidente da CASEMG (Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais). Em 2008, Danuza se elegeu Prefeita de Barbacena. No período de 2009, 2010, 2011 e
2012a ex-prefeita Danuza Bias Fortes teve toda a sua prestação de contas aprovada, sem restrições, pelo TCE-MG.

Carreira 
 1997 a 2000 foi vereadora na 
 2000 foi candidata a 
 2002 foi candidata a vice governadora do Estado de Minas Gerais
 2003 a 2006 foi nomeada diretora administrativa da 
 2007 a 2008 foi nomeada presidente da 
 2009 a 2012 foi prefeita na

Partido
1996 a 2000 PFL (atual DEM)
2002 PL (atual PR)
30/09/2005 a 27/09/2013 PMDB
03/10/2013 a 15/04/2016 PR
02/04/2016 a atualmente PDT

Links 

Prefeitos de Barbacena (Minas Gerais)